St. Pantaleon är en Gemeinde i distriktet Braunau am Inn i det österrikiska förbundslandet Oberösterreich. St. Pantaleon, som bland annat är känt för Höllerersee, hade 3 076 invånare år 2013.

Ortschaften 
St. Pantaleon består av femton Ortschaften (byar).

Referenser

Externa länkar 
 St. Pantaleons officiella webbplats

Orter i Oberösterreich
Kommuner i Oberösterreich